Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици на отвореном 2003. одржано је 23. и 25. августа на стадиону Француска у северном предграђу Париза Сен Денију.

Титулу светског првака из Едмонтонa 2001. бранио је Џонатан Едвардс из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 18 земаља.

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (23. августа 2003), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. августа 2003. године У 10:45. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,95 метара. Норму су прескочила 5 такмичара (КВ), а 7 се у финале пласирало преко резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 25. августа 2003. године у 19:55.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном